

Der Kreis Barcs (ungarisch Barcsi járás) ist ein Kreis im Süden des südwestungarischen Komitats Somogy. Er grenzt im Norden an die Kreise Csurgó, Nagyatád und Kaposvár. Im Osten bilden die Kreise Szigetvár und Sellye vom Komitat Baranya die Grenze. Im Südwesten grenzen 11 Gemeinden an den Nachbarstaat Kroatien.

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 unverändert mit allen 26 Gemeinden aus dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Barcsi kistérség) hervor.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Barcs hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 880 Einwohnern auf einer Fläche von 26,79 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des drittgrößten Kreises liegt unter dem Komitatswert. In der Rangliste der Kreise in Ungarn mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte steht der Kreis Barcs an sechster Stelle. Der Verwaltungssitz befindet sich in der einzigen Stadt, Barcs, im Südwesten des Kreises gelegen. 

* Grenzgemeinde zu Kroatien

Einzelnachweise 

Barcs
Komitat Somogy